Goupillières puede referirse a: 

 Goupillières, comuna francesa situada en Calvados.
 Goupillières, comuna francesa situada en Eure.
 Goupillières, comuna francesa situada en Sena Marítimo.
 Goupillières, comuna francesa situada en Yvelines.